Пётр Баснин:
 Баснин, Пётр Тимофеевич (1778—1842) — русский купец, благотворитель. Коммерции советник. 
 Баснин, Пётр Павлович (1852—1904) — журналист Российской империи.
 Примечания